Dydelfowate, szczury workowate (Didelphidae) – rodzina ssaków z rzędu dydelfokształtnych (Didelphimorphia). Obejmuje gatunki wszystkożernych, niewielkich ssaków podobnych do szczura. W zapisach kopalnych są znane z pokładów górnej kredy.

Występowanie 
Dydelfowate zamieszkują Amerykę Południową i Środkową. Jeden gatunek (dydelf wirginijski) występuje od Kostaryki po południe Kanady.

Charakterystyka 
Ssaki te charakteryzują się obecnością długiego, zwykle chwytnego, pokrytego łuskami ogona, wydłużoną głową i dużymi uszami. Torba lęgowa, u gatunków, u których występuje, dobrze wykształcona. Samce są nieznacznie większe od samic. Ciąża trwa 12–14 dni. Przez 70–125 dni trwa karmienie mlekiem, po czym młode są odstawiane od sutków matki i rozpoczynają samodzielne życie. Dydelfowate są zwierzętami wszystkożernymi, zjadają padlinę, owoce, owady i drobne kręgowce. Prowadzą nocny tryb życia. Poza okresem rozrodu bytują samotnie. Żyją od 2 do 4 lat.

Systematyka 
Do rodziny należą następujące podrodziny:
 Caluromyinae  – wełnooposy
 Glironiinae  – jedynym przedstawicielem jest Glironia venusta  – glironia puszystoogonowa
 Hyladelphinae  – jedynym żyjącym przedstawicielem jest Hyladelphys kalinowskii  – dydelfik Kalinowskiego
 Didelphinae  – dydelfy

Taksony o niepewnym statusie taksonomicznym (nomen dubium):
 Didelphis incertus 
 Marmosa cinerea travassosi

Uwagi

Przypisy

Bibliografia